Mitcham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mitcham (regionhuvudort), South Australia, 
 Mitcham (del av en befolkad plats), Victoria, 
 Mitcham (region), South Australia,

Storbritannien 

 Mitcham (ort), England, Greater London, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar